Убли је насеље у граду Подгорици у Црној Гори. Према попису из 2003. било је 341 становника (према попису из 1991. било је 339 становника).

Демографија 
У насељу Убли живи 271 пунолетни становник, а просечна старост становништва износи 40,3 година (38,5 код мушкараца и 42,0 код жена). У насељу има 107 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,19.

Становништво у овом насељу веома је хетерогено.

Референце

Спољашње везе 
 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Главни град Подгорица
Насељена места у Црној Гори
Википројект географија/Насеља у Црној Гори